Il campionato europeo di calcio 2028 o UEFA EURO 2028, sarà la 18ª edizione del massimo torneo di calcio per squadre nazionali maggiori maschili continentale organizzato dalla UEFA.

Scelta della sede

Candidature confermate

Il 7 febbraio 2022 l'Inghilterra ha ufficializzato la candidatura congiunta assieme a Irlanda del Nord, Scozia, Galles e Irlanda. Il 23 marzo 2022, dopo il fallimento della sua candidatura per ospitare il campionato europeo di calcio 2024, la Turchia ha confermato la volontà di organizzare la competizione continentale nel 2028. Altre nazioni avevano in precedenza mostrato interesse, ma, alla scadenza dei termini per presentare una candidatura, non hanno ufficializzato la loro volontà di ospitare la rassegna continentale.

Candidature rigettate
Il 23 marzo 2022 la Russia annuncia la sua candidatura. Il 2 maggio 2022 l'UEFA dichiara inammissibile la sua candidatura a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

Riepilogo

Candidature ufficiali
, , ,  e .
.

Candidature rigettate
.

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio

Edizioni del campionato europeo di calcio maschile
Sport nel 2028